Das Amt des Vizegouverneurs besteht im US-Bundesstaat Minnesota seit dem Beitritt des Staates zur Union im Jahr 1890. Der Vizegouverneur fungiert als Vertreter und nötigenfalls als Nachfolger des Gouverneurs. Bis 1962 betrug eine Amtszeit zwei Jahre, seitdem sind es vier Jahre.

Marlene Johnson war 1982 die erste Frau, die in dieses Amt gewählt wurde. Seitdem wird es durchweg von Frauen ausgeübt.

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Minnesota
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Minnesota
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Minnesota

Weblinks 
 Minnesota Historical Society

!
Minnesota